Кречетников — русская фамилия. Известные носители:

 Кречетников, Василий Васильевич (ум. 1661) — московский дворянин, был воеводой в Уржуме. Его сыновья и внуки служили стольниками и стряпчими.
 Кречетников, Микула (XV век) — тверской мастер-пушкарь и командующий артиллерией при тверском князе.
 Кречетников, Михаил Никитич (1729—1793) — генерал, в 1793 г. возведён в графское достоинство.
 Кречетников, Никита Семёнович (ум. 1745) — обер-прокурор Святейшего Синода, президент ревизион-коллегии.
 Кречетников, Пётр Никитич (1727 — после 1800) — генерал-майор, брат М. Н. Кречетникова.

См. также 
 Кречетниковы — о дворянском роде